

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Neuberg im Burgenland

Słowenia 
 Nova Gora – miejscowość w gminie Dolenjske Toplice
 Nova Gora – miejscowość w gminie Krško
 Nova Gora – miejscowość w gminie Litija